Premier-Janvier ou I(er)-Janvier ou 1(er)-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

, premier jour de l'année du calendrier grégorien.

Fête 

Le Premier janvier encore appelé Jour de l'An est une journée fériée et festive dans de nombreux pays pour lequel cette date marque le début de l'année calendaire.

Toponyme 

Les noms de plusieurs voies, places, sites ou édifices, contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Site ou édifice

Odonyme 

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en français 

En France,
 Le  : l'ancienne commune de Vérizet fusionne avec Viré en Saône-et-Loire.
 Le  : création de la commune de Valanjou, intégrée depuis 2015 à Chemillé-en-Anjou en Maine-et-Loire, par fusion des précédentes communes de Joué-Étiau et Gonnord.
 Le  : création de la commune de Yonval dans la Somme, détachée de Cambron.

Graphies « Premier-Janvier » et « Ier-Janvier »

Graphies « -Janvier »

Graphies en langues étrangères 

Cet odonyme existe également en langue étrangère, notamment :

En espagnol, « Uno de Enero » ou « Primero de Enero » ou « 1° de Enero »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 1° de Enero », à Zapopan, État de Jalisco.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
01
1er janvier